Бокх (лат. Bocchus) е името на двама царе на Мавретания:

 Бокх I
 Бокх II